Wotawa ist der Familienname folgender Personen:

 August von Wotawa (1876–1933), österreichischer Politiker
 Alois Wotawa (1896–1970), österreichischer Schachkomponist und Staatsanwalt
 Heinrich Wotawa (1867–1912), österreichischer Pianist und Komponist

Siehe auch:
 Votava